Laivai bezeichnet:

 einen Ort in Osttimor, siehe Ililai
 einen Fluss in Osttimor, siehe Dasidara
 eine historische Befestigung auf der Insel Jaco, Osttimor, siehe Lai Vai